Шмит ()  — вторая по распространённости немецкая
фамилия. Произошла от названия профессии кузнец (). См также: , , .

Персоналии 
 Шмит, Александр Оттович (1833—1916) — генерал от инфантерии.
 Шмит, Альфред (1907—1975) — французский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Шмит, Анатолий (1941—1998) — латышский, ранее советский, шахматист.
 Шмит, Андрей Иванович фон — Георгиевский кавалер; капитан; № 2 (2); 12 марта 1770.
 Шмит, Евгений Оттович (1844 — не ранее 1915) — генерал от кавалерии, генерал-губернатор Степного генерал-губернаторства.
 Шмит, Герман Иосиф (1796—1869) — немецкий католический богослов, педагог, религиозный писатель.
 Шмит, Захар Захарович — Георгиевский кавалер; инженер-капитан; № 622 (306); 14 апреля 1789.
 Шмит, Ингер Готье (1877—1963) — датский политик, одна из пяти первых женщин, избранных в Ландстинг.
 Шмит, Иоганн Баптист Антон (1775—1841) — немецкий и австрийский учёный-лесовод.
 Шмит, Йорген Хоген (1910—1944) — датский антифашист, участник движения сопротивления во время немецкой оккупации Дании в 1940—1945 гг.
 Шмит, Константин Конрадович (1835—1894) — генерал-лейтенант, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Шмит, Никита Конрадович (1833—1898) — тайный советник.
 
 Шмит, Николас (род. 1953) — люксембургский политик.
 Шмит, Нина Николаевна (1851—1889) — российская писательница, писавшая под псевдонимом «княгиня Вера Троицкая».
 Шмит, Отто Карлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5702; 1 декабря 1838, генерал-лейтенант с 30.08.1861.
 Шмит, Патрик — люксембуржский фигурист-одиночник.
 Шмит, Роберт Ханс (1870—1899) — австрийский путешественник и альпинист.
 Шмит, Фёдор Иванович (1877—1937) — искусствовед родом из Петербурга, действительный член АН УССР (с 1921).
 Шмит, Ханс (1835—1907) — австрийский музыкальный педагог, композитор, пианист и гобоист.
 Шмит, Христиан Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 4891; 25 декабря 1833.

Топоним 
 Шмит () — коммуна в Германии.

См. также

Примечания